Sergej Makarov (bacač koplja), ruski atletičar u bacanju koplja
Sergej Makarov (hokejaš na ledu), ruski (sovjetski) hokejaš na ledu